Il doppio  del Toray Pan Pacific Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Liezel Huber e Lisa Raymond erano le detentrici del titolo, ma la Huber ha deciso di non prendere parte alla competizione, così la Raymond è scesa in campo con Sabine Lisicki. La coppia Raymond-Lisicki è stata sconfitta in semifinale da Raquel Kops-Jones e Abigail Spears che sono diventate poi campionesse battendo in finale Anna-Lena Grönefeld e Květa Peschke per 6-1, 6-4.

Teste di serie

  Vania King /  Jaroslava Švedova (primo turno)
  Nuria Llagostera Vives /  Sania Mirza (primo turno)

  Katarina Srebotnik /  Jie Zheng (quarti di finale) 
  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (finale)

Wildcard
 
  Anastasija Pavljučenkova /  Lucie Šafářová (quarti di finale)
  Chuang Chia-jung /  Kimiko Date-Krumm (primo turno)

  Daniela Hantuchová /  Shuai Peng (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Toray Pan Pacific Open 2012
WTA Tour 2012